Superligaen 2000/2001 var den tolfte säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 21 juli 2001 och 16 maj 2002, med vinteruppehåll.

Danska mästarna kvalificerade sig för andra omgången i kvalspelet till Champions League 2002/2003, medan tvåan och trean kvalificerade sig för första kvalomgången till Uefacupen 2002/2003. Fyran kvalificerade sig för Intertotocupen 2002, medan de två lägst placerade lagen flyttades ner till 1. division. Ettan och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Onside.dk by Viasat
  Peders Fodboldstatistik

2001 i Danmark
2002 i Danmark
Fotbollssäsongen 2001/2002
2001/2002